Nisís Manolás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Manolonísi, ö, Sydegeiska öarna, 
 Nisída Manolás, ö, Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar